Jason Smith – kanadyjski bokser
 Jason Smith (ur. 1973) – kanadyjski hokeista
 Jason Smith (ur. 1980) – amerykański polityk, członek izby Reprezentantów z Missouri
 Jason Smith (ur. 1982) – amerykański snowboardzista
 Jason Smith (ur. 1983) – amerykański curler
 Jason Smith (ur. 1984) – australijski aktor
 Jason Smith (ur. 1986) – amerykański koszykarz